Ро́берт Бре́йди (; родился 14 января 1992 года в Дублине), более известный как Ро́бби Бре́йди () — ирландский футболист, крайний полузащитник клуба «Престон Норт Энд» и национальной сборной Ирландии.

Клубная карьера 
Роберт Брейди родился в северном Дублине и выступал за юношеские сборные Ирландии разных возрастов, а также за местный клуб «Сент-Кевинс Бойс». Его заметили скауты английского «Манчестер Юнайтед», и в январе 2008 года ирландец перешёл в Академию «Манчестер Юнайтед». Уже 19 января того же года он дебютировал за команду «Манчестер Юнайтед» до 18 лет в игре со сверстниками из «Ливерпуля». Уже через два месяца Робби дебютировал за резервную команду клуба в матче против «Ньюкасла». В июле 2008 года Брейди подписал свой первый любительский контракт. В следующие два сезона он был игроком основного состава в команде «Юнайтед» до 18 лет, а также периодически привлекался в игре за резервистов. В сезоне 2010/11 ирландец стал регулярно выступать за резервный состав. 26 октября 2010 года он был включён в заявку основного состава на матч Кубка Футбольной лиги против «Вулверхэмптона», однако провёл всю игру на скамейке запасных.

19 июля 2011 года Робби Брейди отправился в аренду в «Халл Сити» до 31 декабря. 5 августа дебютировал за «тигров» в матче против «Блэкпула». 27 августа забил свой первый гол за «Халл» в официальной встрече в матче против «Рединга». В январе 2012 года «Халл Сити» продлил аренду ирландца до конца сезона 2011/12. Всего за период аренды в «Халл Сити» Брейди сыграл 41 матч и забил 3 гола.

26 сентября 2012 года Робби Брейди дебютировал за основной состав «Манчестер Юнайтед» в официальной встрече, выйдя на замену Александеру Бюттнеру в матче Кубка Футбольной лиги против «Ньюкасла».

В январе 2013 года перешёл в «Халл Сити». Сумма трансфера не разглашается.

В летнее трансферное окно 2015 года перешёл в команду «Норвич Сити». Сумма трансфера не разглашается.

Карьера в сборной 
Робби выступал за сборные Ирландии разных возрастов. В сентябре 2010 года дебютировал за молодёжную сборную Ирландии.

В сентябре 2012 года был вызван в первую сборную своей страны на товарищеский матч против сборной Омана. 11 сентября он дебютировал в составе национальной сборной в этой встрече и забил один гол, а ирландцы в итоге выиграли 4:1.

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 28 сентября 2013 года)

Личная жизнь 
Младший брат Роберта, Гаррет, выступал за сборную Ирландии до 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»